Lliçà d'Amunt – comune spagnolo in comunità autonoma della Catalogna
Lliçà de Vall – comune spagnolo in comunità autonoma della Catalogna